Ring Ring puede referirse a:

 Ring Ring (álbum de ABBA), álbum de estudio del grupo sueco ABBA de 1973.
 Ring Ring (álbum de Rocket Punch), álbum sencillo del grupo surcoreano Rocket Punch de 2021.
 «Ring Ring (canción)», canción del grupo sueco ABBA de 1973.